

Patronyme 
 Hilde Rens alias Yasmine (1972-2009), présentatrice et chanteuse flamande .
 Els Rens (1983-), athlète belge.
 Ivo Rens (1933- ), juriste, historien et universitaire suisse originaire de Belgique.
  ou Madame Rens (1789-1873), commerçante de Nouvelle-Galles du Sud, née Coymans en Belgique.
 Jules Rens (1856-1945), homme politique libéral belge flamand.

Sport 
 Rens de Dayton ou Dayton Rens ou encore NY Rens, équipe américaine de basket-ball de Dayton (Ohio)
 Rens de Pittsburgh, équipe américaine de basket-ball de Pittsburgh

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand